Kitteltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kitteltjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Kitteltjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun, 
Kitteltjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (41,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn